Гай Октавий:

 Гай Октавий (военный трибун);
 Гай Октавий (проксен);
 Гай Октавий (всадник);
 Гай Октавий (претор).